Куневичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куневичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Куневичи — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.